Longgang peut faire référence :
 au district de Longgang (龙岗) est un quartier de la ville de Shenzhen dans la province du Guangdong en Chine ;
 au district de Longgang (龙港) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 à la réserve naturelle du Longgang (Longgang Nature Reserve) dans la région autonome du Guangxi.

Homonymie de toponyme